

Гладковська сільська рада — сільське поселення, Притобольний район, Курганська область
 Гладковська сільська рада — сільське поселення, Саянський район, Красноярський край